

Населені пункти та їхні частини

 Ґодзімеж — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґодзімеж — село в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґодзімеж — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки